Бездітко — українське прізвище.

 Бездітко Андрій Павлович (1919—2000) — український радянський і компартійний діяч
 Бездітко Віталій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бездітко Наталія Володимирівна ( 1955) — доктор медичних наук, професор

Українські прізвища